Села:
 Дмитренки — Вінницька область, Гайсинський район
 Дмитренки — Київська область, Богуславський район
 Дмитренки — Полтавська область, Полтавський район, Мачухівська сільська громада (до 2020 — Новосанжарський район)
 Дмитренки — Полтавська область, Полтавський район, Решетилівська міська громада (до 2020 — Решетилівський район)